

Geografia
 Las Carreras – comune della Bolivia nella provincia di Sud Cinti

Persone
 Amanda Carreras (1990) – tennista britannica
 David Giménez Carreras (1964) – direttore d'orchestra spagnolo
 Joan Carreras i Goicoechea (1962) – scrittore, giornalista e sceneggiatore spagnolo di lingua catalana
 José Carreras, propr. Josep Maria Carreras i Coll (1946) – tenore spagnolo
 José Tolosa y Carreras (1846-1916) – scacchista e compositore di scacchi spagnolo
 Lluís Carreras (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Narcís de Carreras (1905-1991) – avvocato spagnolo
 Queralt Casas Carreras (1992) – cestista spagnola
 Saguier Carreras (...-...) – calciatore paraguaiano
 Tomás Carreras Artau (1879-1954) – filosofo, etnologo e politico spagnolo
 Washington Augusto Poyet Carreras (1939-2007) – cestista uruguaiano
 William Ruben Martínez Carreras (1928-1997) – calciatore uruguaiano

Altro
 Estadio Olímpico Chateau Carreras, poi Stadio Mario Alberto Kempes – impianto sportivo multifunzione di Córdoba, in Argentina